Molvice su naselje u sastavu Općine Kalinovac, u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 36 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Koprivničko-križevačkoj županiji